Općina Foča kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Opština Foča, kommun i Republika Srpska, 
 Općina Foča (kommun i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar